Vanish - Sequestro letale (Vanish) è un film del 2015 diretto, prodotto e sceneggiato da Bryan Bockbrader.

Trama 
Tre teppisti rapiscono Emma, figlia del boss della droga locale, nella speranza di riuscire ad estorcergli molto denaro come riscatto per riavere la figlia. Ma, scoprono presto che la ragazza era all'oscuro di tutto sulle attività criminali del padre.

Collegamenti esterni 
 

Film thriller d'azione